Ел Тортуго има више значења:

 Ел Тортуго (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тортуго (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Тортуго (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику